Laie peut faire référence à :
 Laie, la femelle du sanglier.
 Laie, marteau garni de dents, cet outil du tailleur de pierre permettant d'égaliser le parement des pierres.
 Laie, un sentier dans une forêt.
 Laie forestière, pour le topographe, un « layon » est une « petite laie forestière ».
 Laie de Crommyon, dans la mythologie grecque, la « truie » ou « laie de Crommyon ».